Сезон 2012-13 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 20-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вдруге стала Вікторія.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Яблонець візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як фіналіст Кубку Чехії 2012—2013

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2012-2013
Чехія
Чехія